Os Safados - um filme norte-americano de 1988 estrelado por Steve Martin e Michael Caine
Forró safado - um subgênero de forró com músicas de duplo sentido

Desambiguação